Кайл Джексон () более известный как Mongraal — английский киберспортсмен по Fortnite. Кайл был игроком Team Secret (присоединился в апреле 2018 года), но решил покинуть клан 7 июля 2019 года, чтобы присоединиться к FaZe Clan.

Перед славой 
Джексон начал играть в игры, когда ему было 8 лет, и начал соревноваться в 9-10 лет. Кайл вырос, играя в видеоигры всю свою жизнь. Когда ему было девять лет, он стал более профессионально играть в игры с Halo и Call of Duty. Позже он начал играть и сосредоточился на Fortnite: Battle Royale.

Карьера 
Во время соревновательного сезона Кайл все ещё ходит в школу и сохраняет свои оценки.

В 13 лет Кайл стал одним из самых молодых профессиональных игроков в киберспорт в Fortnite, когда получил право участвовать в турнирах. В апреле 2018 года Кайл дал интервью BBC в очерке, чтобы рассказать о своем успехе.

Кайл — британский игрок в Fortnite номер один в мире и самый молодой конкурентоспособный игрок в Fortnite.

У Джексона насчитывается более 4,5 миллиона подписчиков на YouTube и 4,7 миллиона подписчиков на Twitch.

Примечания 

Киберспортсмены по алфавиту
Киберспортсмены по странам